Rivière aux Cèdres et Rivière des Cèdres peuvent se référer à:

Hydronymes

Rivière aux Cèdres, un affluent de la rive est de la rivière Henri (Lotbinière) dans Val-Alain (municipalité), MRC de Lotbinière (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 28' 49" Nord; 71° 45' 51" Ouest.
Rivière des Cèdres (rivière Ha! Ha!), affluent de la rivière Ha! Ha! dans Ferland-et-Boilleau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 14' 18" Nord; 70° 49' 28" Ouest.
Rivière des Cèdres (rivière Portneuf), affluent de la rivière Portneuf (Côte-Nord), dans Longue-Rive (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 40' 57" Nord; 69° 19' 33" Ouest.
Rivière des Cèdres (lac Talon), ruisseau affluent de la rivière Noire Nord-Ouest (Lac Frontière) (via le lac Talon), dans Saint-Fabien-de-Panet (municipalité de paroisse), MRC Montmagny (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 43' 17" Nord; 70° 10' 23" Ouest.
Branche Nord-Ouest de la Rivière aux Cèdres, ruisseau dans Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 39' 18" Nord; 69° 26' 26" Ouest.
Branche Sud de la Rivière aux Cèdres, ruisseau dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 39' 18" Nord; 69° 26' 26" Ouest.